Телефонный план нумерации Армении — диапазоны телефонных номеров, выделяемых различным пользователям телефонной сети общего пользования в Армении. Например, специальные номера и другие особенности набора для совершения телефонных вызовов.

Все международные номера пользователей данной телефонной сети имеют общее начало — +374, называемое префиксом или телефонным кодом страны. В тел. сети общего пользования Армении применяются номера с тем же префиксом, что в непризнанной Нагорно-карабахской республике. Между ними разделён международный код +374. Разница состоит только в следующих значащих цифрах префикса. До 1 мая 1995 года, Армения входила в телефонный план нумерации СССР с кодом +7 885
распределен для Армянской ССР.

См. также 
 Телефонный план нумерации СССР
 Телефонный план нумерации России

Армения
Связь в Армении
Списки кодов